Un soupçon est une présomption désavantageuse contre quelqu'un, sans la quelconque preuve de culpabilité, ou une simple conjecture de croyances.

Titres d'œuvres 
 
 Le Soupçon, film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1910.
 Le Soupçon, titre français du film américain Environment réalisé par James Kirkwood Sr., sorti en 1917.
 Le Soupçon, titre français du film américain The Girl with No Regrets réalisé par Harry F. Millarde, sorti en 1919.
 Le Soupçon, titre français du film italien Missione nell'Italia fascista réalisé par Francesco Maselli, sorti en 1974.
 Le Soupçon, de Paul Bourget, publiée dans la « Revue des Deux Mondes », n°53, 1919
 Le Soupçon (Der Verdacht), roman policier de l'écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt, publié en 1952.
 L'Ère du soupçon, recueil de quatre essais de Nathalie Sarraute, publié en 1956 et portant, comme l'indique le sous-titre, sur le roman.
 L'Ombre d'un soupçon (Random Hearts), film américain de Sydney Pollack, sorti en 1999.
 Un soupçon légitime (), nouvelle de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, écrite entre 1935 et 1940 et publiée de façon posthume en 1987.
 Un soupçon de vison (That Touch of Mink), film américain de Delbert Mann, sorti en 1962.
 Un soupçon de rose (Touch of Pink), film britannique et canadien de Ian Iqbal Rashid, sorti en 2004.
 Un soupçon d'innocence, téléfilm français réalisé par Olivier Péray et diffusé le  sur France 2.
 Soupçons (Suspicion), film américain réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1941.
 Soupçons, film français réalisé par Pierre Billon, sorti en 1956.
 Soupçons (Eternal Moonshine of the Simpson Mind), titre en France du  de la saison 19 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Soupçons (Justice), titre français du  de la première saison de la série télévisée Stargate Universe.
 Soupçons sur un champion (Stand Against Fear), téléfilm américain réalisé par Joseph L. Scanlan, diffusé en 1996.
 Soupçons (film, 2011)
Soupçons (The Staircase) est une mini-série documentaire de Jean-Xavier de Lestrade sur l’affaire Michael Peterson, sortie en 2004
 Soupçons est une mini-série de Lionel Bailliu diffusée en 2019
Homonymie de titre